Graafschap Klettenberg - voormalig graafschap in Saksen
 Klettenberg (Hohenstein) - plaats in Thüringen

 Kajari Klettenberg - militair uit Estland
 Decio Klettenberg - Braziliaans roeier